Michel Jaquemin ist der Name folgender Personen:

* Michel Jacquemin (Politiker) (1939–2009), französischer Politiker 
 Michel Jacquemin (Radsportler) (* 1942), belgischer Radrennfahrer